Der Name Rennes bezeichnet:

 Rennes, die Hauptstadt der Bretagne
 Rennes Métropole, Gemeindeverband
 Arrondissement Rennes, ein Arrondissement im französischen Département Ille-et-Vilaine
 Rennes (Métro Paris), eine Pariser U-Bahn-Station
 Rennes (Cher), einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Cher
 Rennes (Adelsgeschlecht), ein französisches Adelsgeschlecht
 (6190) Rennes, ein Asteroid des Hauptgürtels

Mit Namenszusatz:
 Rennes-en-Grenouilles, Gemeinde im französischen Département Mayenne
 Rennes-le-Château, Gemeinde im französischen Département Aude
 Rennes-les-Bains, Gemeinde im französischen Département Aude
 Rennes-sur-Loue, Gemeinde im französischen Département Doubs